

Letteratura 
 Amore e Psiche – favola da Le metamorfosi di Apuleio
 Amore e psiche – romanzo di Raffaele La Capria pubblicato nel 1973

Arti figurative 
Amore e Psiche – scultura di Giovanni Maria Benzoni, Galleria d'Arte Moderna, Milano
Amore e Psiche, bambini – dipinto di William-Adolphe Bouguereau, collezione privata
 Amore e Psiche – scultura di Antonio Canova, Louvre, Parigi
 Amore e Psiche – dipinto di Giuseppe Maria Crespi, Gallerie degli Uffizi, Firenze
 Amore e Psiche – dipinto di Jacques Louis David, Museum of Art, Cleveland
 Amore e Psiche – dipinto di Antoon van Dyck, Hampton Court, Londra
 Amore e Psiche – dipinto di François Gérard, Louvre, Parigi
Amore e Psiche – ciclo di affreschi di Giulio Romano, Palazzo Te, Mantova

Cinema 
 Amore e Psiche – cortometraggio muto del 1908 diretto da Louis Feuillade.